Marek Grabowski (ur. 1945) – polski scenograf, aktor, prezenter, reżyser, w latach 1995–1999 gospodarz teleturnieju 5 × 5 – wygrajmy razem
 Marek Grabowski (1950–2022) – polski lekarz, podsekretarz stanu Ministerstwa Zdrowia, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
 Marek Grabowski – polski profesor nauk rolniczych (ogrodnictwo)
 Marek Grabowski – polski piłkarz